Limoeirense – abitanti di Limoeiro de Anadia
Limoeirense – abitanti di Limoeiro do Norte
Limoeirense – abitanti di Limoeiro